Skrald har flere betydninger:

 Skrald – dagrenovation. Se Affald
 Skrald (lyd) – en høj, pludselig lyd. Se Skralde.
 Skrald – svensk film fra 1981 instrueret af Tage Danielsson.